Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet w sezonie 2020/2021 zainaugurowane zostały 10 marca 2021 roku. Składały się one z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch brało udział osiem najlepszych drużyn po 13. kolejce fazy zasadniczej Serie A1.

Półfinały i finał rozegrane zostały w dniach 13-14 marca 2021 roku w RDS Stadium w Rimini.

Puchar Włoch zdobyła drużyna .

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2021 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej kobiet
2021 we Włoszech